OF steht als Abkürzung für:
 Air Finland, ehemalige finnische Fluggesellschaft, Sitz in Vantaa nach dem IATA-Code
 Občanské fórum, Bürgerforum Tschechiens
 Oberfeldwebel, militärischer Dienstgrad
 Olympisches Feuer (Zeitschrift), Zeitschrift der Deutschen Olympischen Gesellschaft
 Omrop Fryslân, niederländische Rundfunkanstalt
 Orell Füssli, Schweizer Aktiengesellschaft
 Originalfassung eines Films
 Osvobodilna Fronta, Befreiungsfront Sloweniens
 Sauerstofffluorid-Radikal (OF), siehe Sauerstofffluoride

OF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Offenbach am Main und Landkreis Offenbach
 Niederlande: Sattelauflieger

Of steht für:
 Of (Trabzon), türkische Stadt

Siehe auch:
 Off

Abkürzung